Matijevići je lahko:
 Matijevići, Dvor (Hrvaška)
 Matijevići, Kula Norinska (Hrvaška)